Torre de Babel — torre mencionada na Bíblia
A Torre de Babel (Bruegel) — pintura
Torre de Babel (telenovela) — brasileira, de 1998